Юрий Владимирович Тарасов () — советский спортсмен, игравший в хоккей с мячом (нападающий) и футбол (полузащитник). Мастер спорта СССР. Член ВКП(б).

Брат хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом и футбол в Москве в 1938 году в «Динамо». Участник Великой Отечественной войны. 

В 1944—1947, 1948—1950 годах играл в командах Московского авиатехнического училища и ВВС МВО, в 1947—1948 — в команде «Спартак». В чемпионате СССР сыграл около 50 матчей, забил 41 шайбу.

В футбол играл за ВВС (1946—1947), дубль московского «Спартака» (1948).

Погиб 7 января 1950 года в авиакатастрофе под Свердловском в составе хоккейной команды ВВС.

Достижения 
Хоккей с шайбой
 Чемпионат СССР
  Серебряный призёр: 1948, 1949

Примечания

Ссылки 
 Тарасов Юрий Владимирович
 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ХК ВВС МВО
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ФК ВВС
Связисты Великой Отечественной войны
Мастера спорта СССР
Члены КПСС
Погибшие в авиакатастрофе 7 января 1950 года
Похороненные на Кольцовском кладбище (Екатеринбург)